The Australasian Championships 1906 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1906 roku w dniach 26–31 grudnia, na kortach Hagley Park w Christchurch, w Nowej Zelandii.

Była to 2-ga edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1906 w tenisie ziemnym